Fresney kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Fresney-le-Vieux, kommun, Normandie, Département du Calvados, 
 Fresney-le-Puceux, kommun, Normandie, Département du Calvados, 
 Fresney, Eure, kommun, Normandie, Département de l'Eure,